Fortschritt bezeichnet:
 Fortschritt im Sinne von Weiterentwicklung eines Zustandes
 Technischer Fortschritt, der Fortschritt der technischen Ausgangslage einer Volkswirtschaft oder die technischen Innovationen einer Kultur
 als Kurzname die Deutsche Fortschrittspartei und ihre politische Richtung zur Zeit Bismarcks und nach mehreren Spaltungen die Fortschrittliche Volkspartei
 Sportvereinigung Fortschritt, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Fortschritt Neustadt-Glewe, ein deutscher Mehrspartensportverein

Betriebe:
 VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, einen Landmaschinenhersteller der DDR; siehe Fortschritt Landmaschinen
 Fortschritt Erntemaschinen Neustadt in Sachsen, einer der großen Landtechnikhersteller in der DDR und das einzige Unternehmen, das nach der Auflösung des Kombinates Fortschritt Landmaschinen im Jahre 1990 den Namen „Fortschritt“ beibehalten hatte
 VEB „Fortschritt“ Herrenbekleidung (umfirmiert zu BECON), einen ehemaligen Betrieb der DDR; siehe Fortschritt Herrenbekleidung
 Fortschritt Büromöbel, einen Büromöbelhersteller aus Freiburg im Breisgau

Landmaschinen vom VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen:
 Fortschritt E 512, Mähdrescher
 Fortschritt E 514, Mähdrescher
 Fortschritt E 516, Mähdrescher
 Fortschritt ZT 300, Traktor
 Fortschritt ZT 320, Traktor

Siehe auch: